Турнедо́-сюр-Сен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 95 км на північний захід від Парижа, 22 км на південний схід від Руана, 30 км на північ від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1-1-2018 Турнедо-сюр-Сен і Порт-Жуа було об'єднано в новий муніципалітет Порт-де-Сен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Турнедо-сюр-Сен на сайті французького Національного інституту географії
 Турнедо-сюр-Сен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Турнедо-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер